Хэллоус - английская фамилия. 

Известные носители:

 Хэллоус, Норман (1886—1968) - британский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Хэллоус, Одетта (1912—1995) - британская разведчица времён Второй мировой войны, кавалер Ордена Британской Империи, Почётного легиона и Георгиевского креста.